Дамдинсурэн () — монгольское личное имя. Происходит от тибетского словосочетания rta mgrin srung — «хранимый Хаягривой».

Известные носители:
 Билэгийн Дамдинсурэн (1919—1991) — монгольский композитор, автор первой монгольской оперы «Среди печальных гор» (1942), балет, симфоническая поэма и др. Народный артист МНР.
 Жамсраны Дамдинсурэн (1871—1920) — деятель борьбы за независимость Монголии.
 Жамцангийн Дамдинсурэн (1898—1938) — монгольский политик, председатель Президиума Малого хурала МНР. 
 Цэндийн Дамдинсурэн (1908—1986) — монгольский учёный-лингвист, писатель и поэт. Участник кириллизации монгольского языка, автор гимна Монголии, первого крупного русско-монгольского словаря, поэтического перевода Сокровенного сказания на современный монгольский язык.

Монгольские имена